

Sigle 

FOA est un sigle qui peut désigner :
 Formula One Administration, l'entité de la FIA responsable de la promotion et du management des épreuves de Formule 1 ;
 FOA (où FOA signifie Foreign Office Architecture), un ancien bureau d'architecture basé à Londres.

Patronyme 

 Anna Foà (1876-1944), entomologiste et universitaire italienne ;
 Arnoldo Foà (1916-2014), acteur et directeur italien ;
 Barrett Foa (1977-), acteur américain ;
 Édouard Foà (1862-1901), géographe français ;
 Eugénie Foa (1796-1852), femme de lettres française ;
 Fanny Foà-Vitta (1870-1952), femme de lettres et philanthrope française ;
 Jérémie Foa (né en 1977), historien français ;
 Luciano Foà (1915-2005), critique littéraire italien ;
 Marcello Foa (1963-), journaliste et écrivain italo-suisse ;
  (1848-1923), médecin, académicien et homme politique italien.

Toponymie 

 Foa, une île du groupe des Ha'apai, dans l'archipel des Tonga ;
 La Foa, une commune française de la Nouvelle-Calédonie.

Liens externes 
 

Patronyme italien